

Patronyme
Luca Badoer (1971-), pilote automobile italien ;
 Federico Badoer (1519–1593), diplomate italien.

Badoer, famille patricienne de Venise.

Homonymie de patronyme